Abingdon (Australië), een plaats in Queensland
Abingdon (Canada)
Abingdon (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
Abingdon (Illinois), Verenigde Staten
Abingdon (Virginia), Verenigde Staten
Abingdon (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Abingdon (film), korte film (2007) van Lucas Howe

Zie ook 
Abington